Опечек:

Населённый пункт
 Опечек — в Окуловском районе Новгородской области
 Опечек — в Туруханском районе Красноярского края
 Опечек — остров на Енисее